Кове () — абхазская фамилия. Известные носители:
 Кове, Даур Вадимович (род. 1979) — член Правительства Республики Абхазия.
 Кове, Заур Михайлович (род. 1946) — советский и российский режиссёр, актёр, театральный деятель.